Feel Special — восьмой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Twice. Был выпущен 23 сентября 2019 года лейблом JYP Entertainment. Альбом состоит из семи треков включая одноимённый ведущий сингл.

Альбом состоит из семи треков, представляющих жанры EDM, хип-хопа и музыки 90-х годов, все участницы Twice участвовали в альбоме в качестве авторов песен. Музыкальные критики высоко оценили выпуск альбома, и мини-альбом стал коммерческим успехом для группы, продажи которой составили более 400 000 копий. Это был их самый продаваемый альбом до выхода их следующего мини-альбома, More & More.

Предпосылки и релиз 
Впервые о предстоящем возвращении группы начали говорить в начале августа 2019 года, и позже стало известно, что Twice приступили к съёмкам видеоклипа для выпуска альбома в сентябре, но окончательная дата ещё не утверждена. 25 августа камбэк был официально подтверждён руководством JYP Entertainment. 28 августа стало известно, что Мина, не принимавшая участие в деятельности группы с июля по состоянию здоровья, приняла участие в съёмках видеоклипа.

С 9 по 17 сентября были представлены сольные тизеры Наён, Чонён, Момо, Саны, Чжихё, Мины, Дахён, Чеён и Цзыюй. 18 сентября был опубликован общий фото-тизер, а на следующий день опубликовали тизер видеоклипа. 21 сентября представили превью новых композиций.

10 сентября был опубликован трек-лист предстоящего альбома, где продюсером одноимённого сингла стал Пак Чин Ён. В альбоме также будет композиция «21:29», где в написании текста принимали участие все участницы группы.

Альбом был выпущен 23 сентября в 18:00 по корейскому времени.

Список композиций 
Информация взята с официального сайта группы.

Чарты

Еженедельный чарт

Годовой итоговый чарт

Итоговый чарт

Сертификация

Награды и номинации

Музыкальные программы

Примечания 

Мини-альбомы 2019 года